Karl Gräser oder Karl Graeser ist der Name folgender Personen:

* Karl Gräser (Pädagoge) (auch Karl Graeser, Charles Graeser; 1807–??), deutscher Pädagoge 
 Karl Graeser (Verleger) (1849–1899), österreichischer Verleger
 Karl Gräser (Offizier) (1875–1920), deutsch-österreichischer Offizier und Aussteiger